Groton es el nombre de varias ciudades:

En Inglaterra:
 Groton, en el condado de Suffolk;

En Estados Unidos:
 Groton, en el estado de Connecticut;
 Groton, villa ubicada en la ciudad anterior;
 Groton, en el estado de Dakota del Sur;
 Groton, en el estado de Massachusetts;
 Groton, en el estado de Nueva York;
 Groton, villa ubicada en la ciudad anterior;
 Groton, en el estado de Nuevo Hampshire;
 Groton, en el estado de Vermont.